Парадорн Сричапан је бранио титулу, али је изгубио у финалу од Карлоса Моје са 6–4, 3–6, 7–6(7–5).

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2004.
 Квалификације - Ченај 2004.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2004.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно